Franz-Xaver-Kirche, Franz-Xaver-Kapelle oder St. Franziskus Xaverius heißen Kirchengebäude, die das Patrozinium des hl. Francisco de Xavier tragen.

Belarus 
 Franz-Xaver-Kathedrale, Hrodna

Deutschland 
 St. Franziskus Xaverius (Arzell)
 St. Franziskus Xaverius (Düsseldorf)
 St. Franziskus Xaverius (Dresden)
 St. Franziskus Xaverius (Eilenburg)
 St. Franziskus Xaverius (Eitorf-Obereip)
 St. Franz Xaver (Garsdorf)
 St. Franz Xaver (Gmeinschwenden)
 St. Franz Xaver (Kobscheid), Rheinland-Pfalz
 St. Franziskus Xaverius in Lohmar, OT Heide (Nordrhein-Westfalen)
 Franz-Xaver-Kapelle (Freudenweiler, Gemeinde Neufra)
 Marktkirche (Paderborn)
 St. Franziskus Xaverius (Sandhof)
 St. Franz Xaver (Schwaighausen), Bayern
 Pfarrkirche St. Franz Xaver (Thyrnau)
 St. Franz Xaver (Trudering)
 St. Franziskus Xaverius (Unseburg) (profaniert)
 Franz-Xaver-Kapelle (Unterammergau)
 St. Franziskus Xaverius (Wennigloh) (profaniert)
 Franz-Xaver-Kapelle (LBZ St. Anton, Riegel am Kaiserstuhl)

China 
 Franz-Xaver-Kirche (Shanghai)

Italien 
 Oratorium des San Francesco Saverio, Rom
 San Francesco Saverio (Palermo)

Nepal 
 St. Xavier (Maheshpur)

Niederlande 
 St. Franziskus Xaverius (Amersfoort)
 De Krijtberg, Amsterdam

Österreich 
Niederösterreich
 Filialkirche Mannsdorf an der Donau
 Filialkirche Riedenthal
Steiermark
 St. Xaver zu Leoben
Vorarlberg
 Pfarrkirche Lochau
 Pfarrkirche Sulzberg-Thal
 Franz-Xaverius-Kapelle (Lochau), 1706 erbaut, 1913 abgebrochen

Schweiz 
 Jesuitenkirche (Luzern)

Slowakei 
 Kathedrale des heiligen Franz Xaver, Banská Bystrica

Tschechien 
 St. Franziskus Xaverius (Opařany)

USA 
 Basilika St. Franz Xaver, Dyersville
 Mission San Xavier del Bac, Tucson (Arizona)
 Basilika St. Franz Xaver (Vincennes), Indiana

Siehe auch 
 Church of St. Francis Xavier-Catholic

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)